Chelius ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Chelius (1856–1923), deutscher Maler
 Ferdinand Chelius (1835–1901), deutscher Hüttendirektor
 Franz von Chelius (1821–1899), deutscher Augenarzt und Chirurg
 Georg Kaspar Chelius (1761–1828), deutscher Mathematiker
 Johann Christian Chelius (1797–1870), bayerischer Landtagsabgeordneter und Verwaltungsbeamter 
 Johann Philipp Chelius (1610–1683), Wetzlarer Stadt- und Geschichtsschreiber
 Karl Chelius (Karl Robert Ludwig Chelius, Carl Robert Ludwig Chelius; 1857–1906), deutscher Geologe (Landesgeologe, Petrograph, hessischer Oberbergrat)
 Karl Heinz Chelius (1934–2013), deutscher Altphilologe
 Maximilian Joseph von Chelius (1794–1876), deutscher Augenarzt und Chirurg
 Oskar von Chelius (1859–1923), deutscher Komponist, Diplomat und Offizier
 Richard von Chelius (1858–1924), badischer Politiker